Ez a lap a Rózsaszín Párduc és barátai című rajzfilmsorozat epizódjait mutatja be.

Évados áttekintés

1. évad

Rózsaszín párduc
Televíziós sorozatok epizódlistái